Reszef
 Cali Reszef
 Ofir Reszef